Вале може да се отнася за:

 Вале — кантон в Швейцария;
 Вале — департамент в Хондурас;
 Вале — град в Грузия;
 Вале – карта за игра;
 Вале – вид паркинг;

Вижте също 
 Вале тудо – стил в борбата;
 Вале каро – движение на московските художници;
 Вале д'Аоста – регион в Италия;
 Вале До Лобо - град в Португалия.